ILD est un sigle qui peut désigner :
 International Labor Defense, une organisation communiste de défense des droits civiques, branche américaine du Secours rouge international.

ILD est un code qui peut désigner :
 Iliad, un groupe français de télécommunications, selon son code sur la bourse Euronext.

Code